Название хо может обозначать:

 Хо — народ в Индии
 Хо — язык этого народа
 Хо (китайские мусульмане в Таиланде)
 Хо — город в Гане
 Хо — историческую область Японии
 Хо () — коммуна в фюльке Ругаланн в Норвегии.
 Хо (ほ,ホ) — знак хираганы и катаканы, соответственно
 название шестнадцатой буквы армянского алфавита (Հ)
 ХО — хирургическое отделение

Персоналии 
 Хо Ван Хюинь (род. 1960) — вьетнамский шахматист.
Хо, Динь Хи Михаил (1808—1857) — святой римско-католической церкви, мученик.
 Хо, Фред (Фред Вэй-хань Хо; 1957—2014) — американский джазовый музыкант, баритон-саксофонист, композитор, аранжировщик, писатель, общественный деятель.
 Хо, Чед (род. 1990) — южноафриканский пловец, специалист в плавании на открытой воде.
 Хо — вьетнамская династия.
 Хо — русская передача корейской, вьетнамской и ряда китайских фамилий. Список известных носителей указан в статье о фамилии.
 Хо — имя персонажа одноимённого произведения Михаила Коцюбинского.
 Ho